Die DDR-Meisterschaften im Ringen wurden 1979 zum 31. Mal ausgetragen und fanden im Griechisch-römischen Stil in Artern und im Freistil in Halle-Neustadt statt.

Ergebnisse

Griechisch-römischer Stil 
Datum: 17. – 18. Februar 1979

Teilnehmer: 116 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Freistil 
Datum: 10. – 11. März 1979

Teilnehmer: 113 Aktive in zehn Gewichtsklassen

Gemeinsamer Medaillenspiegel

Siehe auch 
 Deutsche Ringermeisterschaften 1979

Literatur

Weblinks 
 

1979
Sportveranstaltung 1979
Sportveranstaltung im Kyffhäuserkreis
Artern
Sportveranstaltung in Halle (Saale)